

Abellerol

Àguila calçada

Àguila marcenca

Aligot vesper

Alosa vulgar

Arpella pàl·lida

Aufrany

Ballester

Balquer

Boscarla de canyar

Bosqueta vulgar

Botxí meridional

Cabusset

Calàndria

Capsigrany

Còlit gris

Còlit ros

Colltort

Corriol petit

Corriol pit-roig

Cucut

Cucut reial

Enganyapastors

Escorxador

Esparver cendrós

Falciot negre

Falcó de la reina

Falcó mostatxut

Gavià argentat

Gotlla

Hortolà

Merla de pit blanc

Merla roquera

Milà negre

Milà reial

Mosquiter pàl·lid

Oreneta

Oreneta cuablanca

Oreneta cua-rogenca

Oreneta de ribera

Oriol

Papamosques gris

Piula dels arbres

Puput

Rascló

Roquerol

Rossinyol

Rossinyol bord

Siboc

Tallareta vulgar

Tallarol de casquet

Tallarol de garriga

Tallarol emmascarat

Tallarol gros

Teixidor

Terrerola vulgar

Tórtora

Trist

Trobat

Verdum

Xivitona

Xixella

Xoriguer petit

Xot

Bibliografia 
 , pàg. 477 a 518.

Llistes d'ocells del Solsonès